Bank of America Tower kan syfta på:

USA 
 Bank of America Tower (Albuquerque) – en byggnad i New Mexico
 Bank of America Tower (Boca Raton) – en byggnad i Florida
 Bank of America Tower (Jacksonville) – en byggnad i Florida
 Bank of America Tower (Los Angeles) – en byggnad i California
 Bank of America Tower (Lubbock) – en byggnad i Texas
 Bank of America Tower (Miami) – en byggnad i Florida
 Bank of America Tower (New York City) – en byggnad i New York
 Bank of America Tower (Providence) – en byggnad i Rhode Island
 Bank of America Tower (Richmond) – en byggnad i Virginia
 Bank of America Tower (Saint Louis) – en byggnad i Missouri
 Bank of America Tower (Saint Petersburg) – en byggnad i Florida
 Bank of America Tower (Tampa) – en byggnad i Florida
 Bank of America Tower – en byggnaden i Seattle, se Columbia Center

Internationellt 
 Bank of America Tower (Hongkong)

Se även 
 Bank of America
 Bank of America Center
 Bank of America Plaza
 Bank of America Corporate Center